Niemcy:
 Wannsee – dzielnica Berlina
 Großer Wannsee – jezioro w Berlinie
 Kleiner Wannsee – jezioro w Berlinie

Inne:
 Konferencja w Wannsee

Zobacz też:
 Berlin-Wannsee